Влади́мир Ио́сифович Па́тык (; 9 октября 1926, Чёрный Остров, Бубрецкий уезд, Львовское воеводство, Польша; теперь в Ходоровской городской общине Львовской области — 28 августа 2016, Львов, Украина) — советский и украинский художник. Народный художник Украины (2006). Лауреат Государственной премии Украины имени Тараса Шевченко (1999).

Биография 
Учился в художественно-промышленной школе. В 1953 году окончил Львовский институт прикладного и декоративного искусства (у Г. Сельского).

Член Союза Художников Украинской ССР с 1958 года.

Яркий представитель галицкой школы живописи, объездил почти всю Украину, бывал в Карпатах, далеко на Севере России, в Мурманске, рисовал в Прибалтике, Сибири, Средней Азии. В своем творчестве художник прибегает к контрасту красного и зеленого, оранжево-желтого и сине-фиолетового, красного и белого, до различных технических средств — мозаики, фрески, больше всего — в масляной живописи, пастели, различных графических средств. С 1990-х годов главную формотворческую роль в художественной манере мастера играет чистый цвет, который повышает эмоциональную активность картины и подчеркивает декоративное решение композиций.

Похоронен на Лычаковском кладбище во Львове.

Основные работы 
 «Через кладку» (1955),
 «Горящий манускрипт» (1964, о гибели в огне рукописей в Библиотеке АН УССР в апреле того же года),
 «Шевченко на родине», «Гуцульская мадонна» (1965),
 «Девушка из Буковины» (1966),
 «Довбуш — наша слава» (1967),
 «Третье путешествие на Украину» (1968),
 "Т. Г. Шевченко среди крестьян "(1969),
 «Степь у Чигирина» (1976),
 «Тишина» (1976),
 «Реквием» (конец 1960 — начало 1970-х годов — навеян строками поэзии Василия Симоненко «На кладбище расстрелянных иллюзий уже нет места для могил»),
 «Земля Шевченко», «Ревет и стонет Днепр широкий», «Окраина села Шевченково» (1981),
 «Память» (1982 — о трагедии Голодомора 1933 года),
 «Утро над Днепром» (1982),
 «Осень над Тясмином» (1983),
 «Околица Золочева» (2008),
 «Последний путь» (1987),
 «Ох, не одинаково мне», «Над Днепром» (1988),
 «Будет суд, будет наказание» (1989),
 «Возрождение нации» (1990),
 «Монмартр» (1995),
 «Ревет и стонет Днепр широкий» (1997),
 серия «По Черкасской» (1980—1981).
 росписи в кинотеатре им. Богдана Хмельницкого во Львове.

Библиография 
 Патык В. На родной земле. Альбом. — М., 1973

Литература 
 Шевченківські лауреати. 1962—2007. Енциклопедичний довідник. — К.: «Криниця», 1997, С. 459—460
 Овсійчук В. Володимир Патик. — Лв., 1997
 Деркач Н. Щоб бути оригінальним, треба залишитися самим собою… // Український шлях. — 1998. — 22 січня
 Патик В. В моє життя Шевченко увійшов з дитинства… // У Кобзаревій славі. — К., 1999

Награды и звания 
 Орден князя Ярослава Мудрого V степени (4 ноября 2009 года) — за выдающийся личный вклад в развитие украинского изобразительного искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность и высокий профессионализм.
 Юбилейная медаль «20 лет независимости Украины» (19 августа 2011 года) — за значительный личный вклад в социально-экономическое, научно-техническое и культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения и многолетний добросовестный труд.
 Народный художник Украины (28 ноября 2006 года) — за весомый личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие Украины, весомые достижения в профессиональной деятельности, многолетний добросовестный труд и по случаю годовщины подтверждения всеукраинским референдумом 1 декабря 1991 года Акта провозглашения независимости Украины
 Заслуженный художник Украины (22 августа 1996 года) — за весомый личный вклад в приумножение национальных духовных достижений, высокий профессионализм и по случаю пятой годовщины независимости Украины.
 Государственная премия Украины имени Тараса Шевченко 1999 года (4 марта 1999 года) — за серию работ «Земля Шевченко» и произведения последних лет.

Примечания 

Почётные граждане Львова
Художники Украины
Родившиеся в Стрыйском районе